Fox Kids – contenitore televisivo statunitense 
 Fox Kids – canale televisivo italiano